A categoria até de 46 kg feminino foi um evento do Campeonato Mundial de Taekwondo de 2011, que ocorreu no Estádio Coberto de Gyeongju, em Gyeongju, Coreia do Sul, entre 4 e 5 de maio.

Medalhistas

Resultados
Legenda
DQ — Ganhou por desqualificação
P — Ganhou por declaração punitiva
W — Ganhou por retirada

Fase final

Metade superior

Primeira chave

Segunda chave

Metade inferior

Terceira chave

Quarta chave 

Feminino